Ларрива () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ларрива, Гуадалупе (1956—2007) — эквадорский политик, министр обороны с 15 по 24 января 2007 года.
 Ластения Ларрива де Льона (1848—1924) — перуанская поэтесса и писательница.